Dina har flere betydninger:

 Dina – et pigenavn
 Dina (Pakistan) – en by i Pakistan
 Dina (tehsil) – et administrativt område (tehsil) i Pakistan hvor Dina er hovedbyen
 Dina (norsk sanger) – norsk sanger (Caroline Dina Lillan Kongerud, født 1985)
 Dina (portugisisk sanger) – portugisisk sanger (Ondina Maria Farias Veloso, født 1956)
 DINA – Dirección de Inteligencia Nacional, hemmeligt politi i Chile (1973-1977)